Curt Göransson kan syfta på

 Curt Göransson (militär)
 Curt Göransson (racerförare)